Příjmení Tibenský [tybenský], přechýleně Tibenská, nosí více osobností:

 Ján Tibenský (1923–2012) – slovenský historik
 Karol Tibenský (fotbalista, 1924) (1924–1999) – slovenský fotbalista
 Karol Tibenský (1930–1992) – slovenský fotbalový brankář
 Marián Tibenský (* 1966) – slovenský fotbalista
 Róbert Tibenský (1960–2015) – slovenský šachista

Rozcestníky - příjmení
Slovenská příjmení
Česká příjmení